Stara Rega steht für:

 Stara Rega (Fluss), Nebenfluss der Rega in der Woiwodschaft Westpommern
 Stara Rega (Flussbett), altes Bett des Flusses Rega in der Woiwodschaft Westpommern
 Stara Rega (Bach), Nebenfluss der Rega in der Woiwodschaft Westpommern